Јамб може бити:

Јамб (игра), друштвена игра
Јамб (метрика), врста стиха

da:Yatzy
de:Kniffel
en:Yahtzee
es:Generala
fi:Yatzy
fr:Yahtzee
it:Yahtzee
ja:ヤッツィー
nl:Yahtzee
no:Yatzy
simple:Yahtzee
sv:Yatzy